Alpes Isère Tour 2021 var den 30. udgave af det franske etapeløb Alpes Isère Tour. Cykelløbets fem etaper blev kørt i departementet Isère, og habde en samlet distance på 780 km. De blev kørt fra 19. til 23. maj 2021 med start i Charvieu-Chavagneux og mål i Crolles. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 30. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Samlet vinder blev den hollandske rytter Sjoerd Bax, mens danske Anthon Charmig fra  endte på andenpladsen. Nils Lau Nyborg Broge fra  vandt løbets sprintkonkurrence.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Samlede stilling

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021